Девиа́ция (от  — отклонение):
 Девиация в естественных науках — отклонение параметров от нормы.
 Магнитная девиация — ошибка показаний магнитного компаса.
 Девиация частоты — наибольшее отклонение мгновенной частоты модулированного радиосигнала при частотной модуляции от значения его несущей частоты.
 Девиация (судоходство) — отклонение судна от курса под влиянием внешних причин.
 Девиация геодезических линий — эффект в Общей теории относительности.
 Девиация (филэмбриогенез) — один из способов эволюционного изменения онтогенетического развития организма в теории филэмбриогенезов А. Н. Северцова, заключающийся в уклонении от предкового хода онтогенеза.
 Девиантная наука — научное направление исследований в установившейся научной области, которое значительно отклоняется от преобладающих или ортодоксальных теорий и считается «пограничной» частью академической дисциплины.
 Социальная девиация (девиантное поведение) — социальное поведение человека, отклоняющееся от общепринятых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый период их развития.
 Сексуальная девиация — отклоняющееся сексуальное поведение человека.

См. также